Die Coppa Italia 2018/19 war die 72. Ausgabe des bedeutendsten italienischen Pokalwettbewerbs im Fußball der Männer. Sie begann am 29. Juli 2018 mit der Partie des FC Casertana gegen die AZ Picerno und endet mit dem Finale am 15. Mai 2019 im Stadio Olimpico in Rom.

Rahmenterminplan 
Die Rahmentermine der Spielzeit 2018/19 wurden am 18. Juni 2018 in Mailand bekanntgegeben. Diese stellen den jeweiligen Hauptaustragungstag der Runde dar, an dem die Mehrzahl der Partien stattfindet. Die übrigen Partien finden an den umliegenden Tagen statt. Die Halbfinalspiele werden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2018/19 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:
 die 20 Mannschaften der Serie A 2018/19
 die 22 Mannschaften der Serie B 2018/19
 27 Mannschaften der Serie C 2018/19
 die vier Absteiger aus der Serie B 2017/18 *
 die 23 Mannschaften auf den Plätzen zwei bis zehn der drei Gruppen der Lega Pro 2017/18 abzüglich des Play-Offs-Siegers **
 neun Mannschaften der Serie D 2018/19
 die zweitplatzierten Mannschaften der Gruppen A bis I

* Aufgrund des Bankrotts und der damit einhergehenden Auflösung der AC Cesena sowie des Ausschlusses der US Avellino 1912 und des FC Bari 1908 aus finanziellen Gründen aus der Serie B wurden die verbliebene drei Plätze an den 19., 20., und 21. der Serie B 2017/18 vergeben.
** Aus der Gruppe B rückte der Elfte, die US Triestina, für den Vierten, die AC Reggiana, und den Zehnten, die AC Mestre, nach, da Reggiana aufgelöst wurde und Mestre keine Serie-C-Lizenz erhielt. Der Achte, Bassano Virtus, hat vor dem Saison mit dem Vicenza Calcio fusioniert und wird dementsprechend durch den L.R. Vicenza Virtus repräsentiert.

Vorrunde

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 

|}

4. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

|}

Finale

Übersicht 

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Verweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2018/19
 Serie B 2018/19
 Serie C 2018/19

Einzelnachweise 

2018/19
Fußballsaison 2018/19